W Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, znajduje się ponad 57 budowli o wysokości strukturalnej większej, niż 250 metrów. Łącznie w Dubaju znajdują się obecnie 241 wieżowce (budynki wyższe niż 150 metrów). W mieście usytuowany jest najwyższy budynek w kraju, i najwyższy na świecie (Burdż Chalifa). Wśród dubajskich drapaczy chmur znajduje się także znany i najbardziej luksusowy hotel świata Burdż al-Arab. Jeszcze nigdy dotąd, żadne miasto na świecie nie widziało tak wielkiego dynamizmu w budownictwie wysokościowców. W trakcie budowy jest 49 wieżowców, przy czym obecnie 16 nowo budowanych drapaczy chmur przekracza 300 metrów wysokości. W planach jest budynek wyższy od Burdż Chalifa – Nakheel Tower mający mieć oficjalnie 1400 metrów wysokości, ale przypuszcza się, że w rzeczywistości będzie miał 1600 metrów. Gdy zostaną one ukończone miasto to będzie posiadać największą na świecie liczbę tak wysokich budynków.

Najwyższe w budowie 
Lista zawiera projekty wysokościowców sięgających ponad 250 m w Dubaju, które są obecnie w fazie budowy. Włączone są wśród nich budynki, które osiągnęły już swoja planowaną wysokość strukturalną.

* Znak ( – ) oznacza, że informacja dotycząca daty ukończenia konstrukcji budynku nie została podana.

Zobacz też 

 Lista najwyższych budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 SkyscraperCity

Dubaj
!